Okręty US Navy o nazwie USS  "Alpha":
 Pierwszy "Alpha"
 Drugi "Alpha" (SP-586)
Alpha